Godfrey (Illinois)
Godfrey Road — na Flórida

Desambiguações de topônimos